Sagyndykow ist der Familienname folgender Personen:
 Kubanytschbek Sagyndykow (* 1984), kirgisischer Billardspieler
 Kanybek Sagyndykow (* 1983), kirgisischer Billardspieler, siehe Qanybek Saghyndyqow